Perinephela är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hübner 1825. Perinephela ingår i familjen mott. 

Släktet innehåller bara arten Perinephela lancealis.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mott
Perinephela

en:Perinephela